Riga FC (łot. Riga Football Club) – łotewski klub piłkarski z siedzibą w stolicy kraju – mieście Ryga.

Historia 
Chronologia nazw:
 2012: Futbola klubs „Caramba”
 2015: Futbola klubs „Caramba/Dinamo”
 2016: Riga FC

Klub został oficjalnie zarejestrowany w 2014 roku jako Caramba, chociaż został założony 18 maja 2012. W 2014 debiutował w drugiej lidze, w której zajął pierwsze miejsce i zdobył awans do pierwszej ligi. Jednak na początku 2015 klub zdecydował zrezygnować z awansu, ale wkrótce w lutym 2015 połączył się z innym drugoligowym klubem Dinamo i jako Caramba/Dinamo ogłosił o przystąpieniu do rozgrywek w pierwszej lidze. Po zakończeniu sezonu 2015 zdobył mistrzostwo ligi i awansował do wyższej ligi.

Sukcesy

Trofea krajowe

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Centralnym w mieście Ryga, który może pomieścić 9500 widzów.

Piłkarze

Aktualny skład zespołu

Trenerzy 

 2015:  Mihails Koņevs
 2016–11.04.2016:  Kiriłł Kurbatow
 12.04.2016–9.08.2016: / Dmitrij Chomucha
 12.08.2016–19.04.2017:  Władimir Wołczek
 20.04.2017–11.05.2017:  Mihails Koņevs
 12.05.2017–29.07.2017:  Jewgienij Perewertajło
 30.07.2017–31.12.2017:  Slaviša Stojanovič
 27.01.2018–24.05.2018:  Goce Sedłoski
 25.05.2018–04.07.2018:  Mihails Koņevs
 05.07.2018–05.02.2019:  Wiktor Skrypnyk
 28.03.2019–25.04.2019:  Oleg Kubarew
 26.04.2019–04.02.2020:  Mihails Koņevs
 05.02.2020–:  Oleg Kononow

Europejskie puchary

Zobacz też 
 FK Rīga

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu 
 Profil na Twitter
 
 
 Profil na UEFA 
 Profil na WeltFussballArchiv 
 Profil na Footballdatabase 
 Profil na Footballzz 
 Profil na Worldfootball 
 
 Wyniki meczów klubu w bazie RSSSF 

 
Kluby piłkarskie założone w 2014
Kluby piłkarskie w Rydze